Carl Linné ist der Name folgender Personen:

* Carl von Linné (1707–1778), schwedischer Naturforscher und Arzt
 Carl von Linné (Sohn) (1741–1783), schwedischer Botaniker
 Carl Linné (Politiker) (1895–nach 1951), deutscher Politiker (SPD), MdBB